Сезон 1995 стал для ЦСКА 4-м в Чемпионате России по футболу. Ушел президент клуба Виктор Мурашко, его должность осталась вакантной. Клуб покинул ряд игроков: Быстров, Брошин (оба ушли в питерский «Зенит»), Иванов в «Маккаби» из Герцлии, Колотовкин, Гришин, Семенов в московское «Динамо» и т.д. На их место был приглашен ряд известных игроков, таких как Тигран Петросянц, Валерий Глушаков, Дмитрий Градиленко, Владимир Лебедь и т.д. Обновленная команда заняла 6-е место в чемпионате.

Чемпионом России в первый раз стал владикавказский Спартак.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Зима

Лето

Ушли из клуба

Зима

Лето

Соревнования

Чемпионат России

Результаты турнира

Турнирная таблица 

Примечание. ЦСКА получил дополнительное место в Кубке УЕФА 1996/97 как представитель одной из национальных федераций-лауреатов рейтинга Fair Play УЕФА.

Кубок России 1995/1996

1/16 финала

1/8 финала 

Матч 1/4 финала состоялся в 1996 году

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания 

1995
ЦСКА Москва